Film
Carnival (1921), Britse film uit 1921
Carnival (1931), Britse film uit 1931
Carnival (1935), Amerikaanse film uit 1935

Muziek
Carnival Records, platenmaatschappij
Carnival (Eric Clapton), lied uit 1976
Carnival (Maynard Ferguson), album uit 1978
Carnival (Natalie Merchant), lied uit 1995
Carnival (The Cardigans), lied uit 1995

Sport en spel
Carnival Kermis Games, computerspel voor de Wii
Carnival (computerspel), computerspel van Sega uit 1980
Vervoer
Carnival Corporation & plc, Amerikaans-Britse houdstermaatschappij van bedrijven op het gebied van cruisevakanties
Carnival Cruise Lines, Amerikaanse cruiserederij, onderdeel van Carnival Corporation & plc
Kia Carnival, auto van Kia

Zie ook 
Carnaval (doorverwijspagina)